Шаманова Нина Никифоровна (родилась 1937 году) — советская спортсменка выступавшая в академической гребле. Пятикратная чемпионка Европы в рулевой четверке между 1959 и 1964 годами. В 2000-е годы работала организатором и судьей соревнований по академической гребле.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) СССР